Riječani je lahko:
 Riječani Donji (Bosna in Hercegovina)
 Riječani Gornji (Bosna in Hercegovina)
 Riječani, Cetinje (Črna gora)
 Riječani, Nikšić (Črna gora)